Table des caractères Unicode U+17000 à U+17FFF.

Tangoute () 
Caractères utilisés dans l'Écriture tangoute.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (17000-17FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

01700